Het seizoen 1987/1988 van FC Groningen was het 17e jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Groningen.

Het seizoen zou het tweede seizoen worden onder de trainer Rob Jacobs. Na een slechte start in de Eredivisie in combinatie met het tegenvallende competitie resultaten van het voorgaande seizoen werd echter al na een maand besloten afscheid te nemen van Jacobs. Assistenten Henk van Brussel en Martin Koeman namen de leiding over en wisten de club uiteindelijk naar een elfde plaats in de competitie te loodsen. Tevens werd er no

de vierde periode gepakt, waardoor FC Groningen mee mocht doen aan de nacompetitie voor de UEFA Cup. Deze nacompetitie werd uiteindelijk gewonnen waardoor men zich plaatste voor de UEFA cup van het volgende seizoen.

In het KNVB Bekertoernooi kwam men niet verder dan de tweede ronde, waar Ajax 2 te sterk bleek voor de groen-witte formatie.

Selectie

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

KNVB Beker

Wedstrijden

Nacompetitie voor de UEFA Cup

Wedstrijden

Eindstand 

1988
Groningen